Forti FG03-96 — болид Формулы-1 команды Forti Corse, построенный для участия в чемпионате  года.

История

Результаты выступлений в Формуле-1 

Шасси Forti Формулы-1